Bazar förlag är ett nordiskt förlag, grundat 2002. Sommaren 2019 förvärvades Bazar Förlags svenska verksamhet av Strawberry Förlag, ett förlag som startade våren 2019 som en del av den skandinaviska förlagsgruppen Strawberry Publishing. Sedan maj 2020 är Bazar Förlag en del av Bonnierförlagen och all utgivning framåt publiceras under varumärket Bazar Förlag.

Bazar Förlag fokuserar på svenska författarskap, både vad gäller skön- och facklitteratur, men ger också ut översatta titlar. Författare som givits ut på Bazar Förlag är bland andra Lucinda Riley, Ninni Schulman, Mia Törnblom, Olof Lundh, Pehr G. Gyllenhammar, Nina George och Tatiana de Rosnay.

Referenser

Externa länkar 
 Förlagets webbplats

Svenska bokförlag
Företag bildade 2002